33 Nyski Pułk Zmechanizowany – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL
 33 Pułk Zmechanizowany (III RP) – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych RP okresu transformacji ustrojowej